Stanley Aborah (ur. 1969) – ghański piłkarz
 Stanley Aborah (ur. 1987) – belgijski piłkarz ghańskiego pochodzenia, syn powyższego